Wüste Kirche steht für:
Wüste Kirche (Wüstung), Thüringen
Wüste Kirche Berkenlatten, Brandenburg
 Wüste Kirche Domherrenhagen, Mecklenburg-Vorpommern